Victoria de Prusia (en alemán, Viktoria von Preußen; Potsdam, 12 de abril de 1866 - Bonn, 13 de noviembre de 1929) fue la segunda hija del emperador Federico III de Alemania y su esposa, Victoria, hija de la reina Victoria del Reino Unido.

Biografía 
Como sus hermanas, las princesas Sofía y Margarita, Victoria era devota hacia su madre y abrazó los ideales británicos. Siendo joven, Victoria se enamoró del príncipe Alejandro de Battenberg, quien se convertiría en el knyaz (príncipe) Alejandro I de Bulgaria. Sus padres estaban a favor de la unión, pero su abuelo, el emperador Guillermo I, y su canciller, Otto von Bismarck, eran opuestos al plan. Creían que si Victoria se casase con Alejandro, esto sería una ofensa a los rusos, a quienes Alejandro desafiaba desde Bulgaria. Además, Alejandro era hijo de una simple condesa, producto del matrimonio morganático entre el príncipe Alejandro de Hesse-Darmstadt y Julia Hauke.

Tras la muerte de su abuelo y, posteriormente de su padre tras solamente 99 días, el nuevo emperador Guillermo II, hermano de Victoria, decidió escribir a Sandro (Alejandro) para que este terminara con el cortejo. Alejandro devolvió a Victoria todos los regalos y cartas que esta le había escrito y le deseó una feliz vida. Victoria, desconsolada, cayó en una profunda depresión, que la llevó a sufrir un desorden alimenticio. 

Ella terminó casándose con el príncipe Adolfo de Schaumburg-Lippe el 19 de noviembre de 1890. La pareja se establecería en el Palacio Schaumburg, en Bonn, donde Victoria pasaría largas temporadas sola debido a las labores militares de su marido. Tras un aborto involuntario pocos meses después, no volvió a concebir. 

Desde 1895 a 1897, su marido Adolfo fue declarado regente del Principado de Lippe, durante el inicio del reinado de Alejandro de Lippe, incapacitado mental. Victoria y Adolfo entraron en la capital de Lippe, Detmold, el 4 de mayo de 1895, algo que le complació. Adolfo había sido declarado como regente y posible sucesor a la muerte de Alejandro por el fallecido hermano mayor de este, Valdemar de Lippe, pasando por encima de las otras dos líneas de la Casa de Lippe. Los nuevos deberes como esposa del regente ayudaron a mejorar la salud mental de Victoria. Sin embargo, en septiembre de 1895, Adolfo pidió a su mujer que terminara la visita de esta a su solitaria y viuda madre, lo que indignó a la familia real prusiana y a la mismísima reina Victoria. Finalmente, en 1897, Adolfo fue destituido como regente de Lippe. El año 1901 fue aún más doloroso para Victoria, pues sufrió la muerte consecutiva de su abuela y de su madre, a quién cuido en sus últimos meses.

A pesar de estar técnicamente sobre el lado alemán en la Primera Guerra Mundial, Victoria era muy proclive a la causa británica. Después de la guerra, ella se encontró a su primo, Jorge V, rey del Reino Unido, y le expresó a él que volviesen a ser amigos pronto. Jorge le dijo que: no pensaba que esto fuese a ser posible hasta pasados muchos años. Enviudo en 1916 y pasaría los siguientes años en soledad.

Contrajo matrimonio morganático en 1927 con un vividor de origen ruso, Alejandro Zoubkoff, que la dejó abandonada y arruinada para ir a vender la historia de su sórdido "idilio" con una princesa opiómana a los escritores de teatro de boulevard. Ella estaba en proceso de divorcio cuando enfermo y falleció dos años después de neumonía, tras una vida insatisfecha y triste.

Distinciones honoríficas 
  Dama de la Orden de Luisa ().
  Dama de segunda clase de la Real Orden de Victoria y Alberto. ( Reino Unido)

Ancestros

Referencias 

Princesas de Prusia del siglo XIX (Casa de Hohenzollern)
Princesas de Prusia del siglo XX (Casa de Hohenzollern)
Fallecidos por neumonía
Princesas de Schaumburg-Lippe
Damas de la Orden de Luisa
Damas de segunda clase de la Real Orden de Victoria y Alberto
Nacidos en Potsdam